Karl Galster ist der Name folgender Personen:

* Karl Galster (Vizeadmiral) (1851–1931), deutscher Vizeadmiral und Publizist
 Karl Galster (Marineoffizier) (1886–1916), deutscher Marineoffizier, Kapitänleutnant, Torpedoboot-Kommandant
 Karl Christian Galster (1818–1882), preußischer Generalmajor sowie Artilleriedezernent der Kaiserlichen Admiralität

Karl Galster bezeichnet:
 Z 20 Karl Galster, Zerstörer der Kriegsmarine

Siehe auch:
 Carl Galster